Jméno a příjmení Miroslav Kapoun má více nositelů:

 Miroslav Kapoun (lední hokejista) (* 1950) – český hokejový brankář a trenér
 Miroslav Kapoun (politik ČSSD) (1945–2017) – český politik ČSSD, na přelomu 20. a 21. století poslanec PSP ČR
 Miroslav Kapoun (politik KSČ) (* 1930) – český a československý politik KSČ, za normalizace český ministr průmyslu